Стабна — ойконим и гидроним:

Реки 
Стабна (приток Днепра) — река в Смоленской области.
Стабна (приток Мощёного) — река в Тульской области.

Населённые пункты 
Стабна — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
Стабна — деревня в Демидовском районе Смоленской области.